Рупса:
 Рупса — город на юго-западе Бангладеш, административный центр одноимённого подокруга.
 Рупса — подокруг на юго-западе Бангладеш, входит в округ Кхулна.